|}
Die Bahnstrecke Prenzlau–Strasburg war eine eingleisige, nicht elektrifizierte Bahnstrecke der Prenzlauer Kreisbahnen in Normalspur. Sie ging 1902 in Betrieb. 1997 folgte die Stilllegung. Heute ist die Strecke vollständig abgebaut. In Dedelow zweigte bis 1978 die weitere Strecke nach Fürstenwerder ab, so dass der Teilabschnitt zwischen Prenzlau und Dedelow gemeinsam genutzt wurde.

Geschichte 
Eröffnet wurde die Strecke am 2. Dezember 1902.

In den meisten Jahren ihres Bestehens verkehrten drei Zugpaare täglich zwischen Prenzlau und Strasburg.

Vom 15. März bis zum 22. Mai 1993 war der Betrieb aufgrund schlechten Oberbaues unterbrochen. Im Mai 1995 wurde der Personenverkehr endgültig eingestellt. Seit dem 20. Juni 1997 findet auf der Strecke auch kein Güterverkehr mehr statt.

Weblinks 
 Prenzlau–Strasburg (Uckerm) auf bahnstrecken.de
 Prenzlau–Strasburg (Uckerm) auf ralfs-eisenbahn.de

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Brandenburg
Bahnstrecke in Mecklenburg-Vorpommern